Opération Méduse, nouvelle de science-fiction de Robert Silverberg (1954)
 Opération méduse (livre-jeu), llivre jeu de la série Missions spéciales, paru dans la collection Histoires à Jouer.
 Opération Medusa, opération militaire en Afghanistan (2006)